Літня Універсіада 2009, офіційна назва — XXV літня універсіада. Проходила у Белграді (Сербія) з 30 червня по 12 липня 2009 року. На місце проведення Універсіади також претендували Монтеррей (Мексика) і Познань (Польща).

Символ універсіади 
Талісманом Універсіади став маленький горобець.

Види спорту на літній Універсіаді 2009 
В ході Універсіади проводилися змагання з 15 видів спорту.

  Баскетбол
 Водні види спорту:
  Водне поло
  Плавання
  Стрибки в воду
  Волейбол
  Дзюдо
  Легка атлетика
  Настільний теніс
  Спортивна гімнастика
  Стрільба з лука
  Теніс
  Тхеквондо
  Фехтування
  Футбол
 Художня гімнастика

Арени

Календар 
Офіційний календар літньої Універсіади 2009:
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Церемонія відкриття|| bgcolor=#3399ff| ● || Кваліфікаційні змагання || bgcolor=#ffcc00| ● ||Фінальні змагання||bgcolor=#ee3333| ● ||Церемонія закриття
|-

Трансляції 
Господарем трансляції літньої Універсіади 2009 року була національна мовна корпорація Сербії (РТС). Вона використовувала для трансляції ігор перший і другий канали, а також цифровий канал. Ігри були записані і трансльовані і по телебаченні високої чіткості. Євроспорт надав для європейських країн можливість дивитися трансляції подій Універсіади по каналах кабельного телебачення.

Медальний залік

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Літньої Універсіади в Белграді 2009
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 2009
Липень 2009
Червень 2009
Спортивні змагання у Белграді
2009 у Сербії